Stazione di Cassano d'Adda
 Stazione di Cassano allo Ionio
 Stazione di Cassano Spinola